Кришнаму́рти (; ; ) — личное имя южноиндийского происхождения, означает «образ Кришны». Иногда (к примеру, в англоязычной среде) может использоваться в качестве фамилии.
  (1928—2012) — индийский лингвист.
 Венкатарама Пандит Кришнамурти (В. К. Мурти; 1923—2014) — индийский кинооператор.
  (1928—2007) — индийский политик (Бхаратия джаната парти).
 Джидду Кришнамурти (1895—1986) — индийский философ.
 Кавита Кришнамурти (род. 1958) — индийская певица.
 Кришнамурти Перумал (род. 1943) — индийский хоккеист (хоккей на траве).
  (Калки; 1899—1954) — индийский писатель.
 П. Кришнамурти (1943—2020)  — индийский художник-постановщик и художник по костюмам.
  (род. 1975) — индийская актриса, писательница, художница и певица.
  (1918—2007) — индийский философ, «анти-гуру».
Фамилия:
 Нуйи, Индра (урождённая Индра Кришнамурти; род. 1955) — американская предпринимательница.
  (род. 1973) — американский бизнесмен и политик (конгрессмен от штата Иллинойс с 2017 года).

Индийские имена